Ankaraobato – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Antananarivo Atsimondrano
 Ankaraobato – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Marovoay